

Суссак — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда

Сусак — унікальний піщаний острів в Адріатичному морі, Приморсько-Ґоранська жупанія

 Сусак Катерина Романівна (* 1939) — мистецтвознавиця, педагогиня, вихователька фахівців художньої вишивки, ректорка Косівського інституту ПДМ, членкиня Спілки народних майстрів України, заслужена працівниця культури України.
 Сусак-Арехта Андріана Іванівна — молодша сержантка запасу Збройних сил України, кавалерка ордена «За мужність» III ступеня

Інше 
 Сусак звичайний (Butómus umbellátus) — вид рослин родини сусакові.

Примітки